Název Arnultovice má více sídel:
 Arnultovice (Nový Bor), část obce Nový Bor v okrese Česká Lípa
 Arnultovice (Jindřichov), část obce Jindřichov v okrese Bruntál
 Arnultovice (Velké Chvojno), část obce Velké Chvojno v okrese Ústí nad Labem
 Arnultovice (Rudník), část obce Rudník v okrese Trutnov

Externí odkazy